Парламентские выборы в Грузии прошли 21 мая 2008 года, победу на них одержала партия Единое национальное движение, набравшая 59,18% голосов и получив 119 мест в парламенте.

Результаты 

Выборы 2008 года в Европе
2008 год в Грузии
 2008